La Società Sportiva Napoli Basket nota come GeVi S.S. Napoli Basket è una società di pallacanestro italiana con sede a Napoli. Erede della Società Sportiva Basket Napoli che fino al 1999, giocava a Pozzuoli con il nome di A.P.L. Puteoli e disputava le partite interne al PalaBleu di Pozzuoli.

Non va confusa con la Partenope Napoli Basket, altra importante società napoletana di basket attiva a livello giovanile.

Storia

Napoli Basket (1978-1997)

Il Club nasce nel 1978, quando Nicola De Piano rileva il titolo della Partenope Napoli Basket, retrocessa in Serie B l'anno precedente. Dopo essere stato promosso in Serie A2, nel 1983 il club viene promosso in massima serie. All'esordio in Serie A1, ottiene un settimo posto, miglior piazzamento della sua storia, disputando i play-off per l'assegnazione dello scudetto. Rimarrà in A1 (eccezion fatta per la stagione 1986-87) fino alla stagione 1990-91. Dopo tre stagioni in A2, nel 1994, De Piano cede la società ai fratelli Rossini che, dopo un anno ancora a Napoli, trasferiscono la sede di gioco a Battipaglia, dove giocherà altre due stagioni di Serie A2 prima di fallire.

Società Sportiva Basket Napoli (1999-2009) 

Prima della stagione 1999-2000 il presidente Lubrano sposta la sede da Pozzuoli a Napoli, cambiando il nome del club in Società Sportiva Basket Napoli, per poi cedere la società all'imprenditore campano Mario Maione.

Questi aumentò il capitale societario e consentì la promozione in Serie A nella stagione 2001-02. Da notare anche la partecipazione all'ULEB Cup nella stagione 2004-05, la qualificazione per l'Eurolega 2006-2007 e soprattutto la conquista della Coppa Italia 2006.

Ha militato nella Serie A e ha giocato le partite in casa al PalaBarbuto di Napoli fino al 2008, sebbene ci sia un progetto di ricostruzione del vecchio palazzetto, il Palasport Mario Argento, la cui realizzazione doveva in principio essere ultimata nell'aprile 2007, ma i cui lavori sono ormai fermi da lunghissimo tempo.

Il 20 settembre 2008 il Consiglio Federale ha annunciato l'esclusione della società partenopea dal campionato di Serie A per la stagione 2008-09, sentenza successivamente confermata in via definitiva. La squadra è stata declassata in Serie C regionale, allo stesso livello della Partenope.
Il 12 gennaio 2010, il Basket Napoli di Mario Maione, che nel 2006 vinse la Coppa Italia e nel 2007 fu semifinalista nei play off scudetto, è stato dichiarato fallito. La società era stata estromessa nell'ottobre 2008 dai campionati Fip per falso nelle documentazioni retributive.
La sua eredità è idealmente raccolta nel giugno del 2011 da una nuova società (Napoli Basketball) invitata, tramite il meccanismo della wild card al nuovo campionato denominato Lega di sviluppo.

Napoli Basketball (2011-2012) 

Il Napoli Basketball ha esordito nella DNA 2011-12, grazie all'ammissione tramite wild-card. Si è qualificata al primo posto nella Conference Centro-Sud al termine della stagione regolare; ha poi perso nelle semifinali play-off contro la Aquila Basket Trento.

Il 27 luglio 2012 uno dei soci della società Napoli Basketball, l'amministratore Antonio Minopoli, annuncia l'accordo, a titolo personale, con la Pallacanestro Sant'Antimo per il trasferimento del diritto sportivo a partecipare alla Legadue FIP 2012-2013. La squadra, con la nuova realtà societaria di Pallacanestro Napoli, ha iniziato la stagione vincendo il primo turno della Coppa Italia di Legadue 2012-2013 e disputando le prime 3 partite di campionato. Tuttavia il 22 ottobre il Giudice Sportivo Nazionale ha escluso la società partenopea dal campionato, a causa del "mancato pagamento della prima rata dei contributi obbligatori previsti". In seguito alla decisione, il Giudice Sportivo ha anche imposto lo svincolo di tutti i giocatori tesserati; le 3 gare disputate in campionato sono state altresì annullate. A seguito di tale decisione, la società ha presentato ricorso, poi respinto, forte dell'ingresso in società dell'investitore Maurizio Balbi.

Società Sportiva Napoli Basket (2016-presente)

Dopo il fallimento societario del Napoli Basketball, Ciro Ruggiero nell'agosto del 2016 fonda una nuova squadra, il Cuore Napoli Basket: il trasferimento del titolo sportivo dalla Cilento Basket Agropoli permette alla neonata squadra partenopea di disputare la successiva Serie B 2016-2017.
Nella stessa stagione il Cuore Napoli Basket riesce a conquistare la promozione in Serie A2 2017-2018, dopo essere arrivato primo nel Girone C della regular season e aver battuto il Bergamo Basket in finale spareggio play-off. Nella stessa stagione vince anche la sua prima Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro.

Alla fine della stagione 2017-2018, il Cuore Napoli Basket retrocede in Serie B,  dopo aver perso ai play-out contro Roseto Sharks. Alla fine della stessa stagione, la dirigenza passa agli imprenditori napoletani Federico Grassi e Francesco Tavassi e il club assume l'attuale denominazione di Società Sportiva Napoli Basket, mentre coach Gianluca Lulli viene assegnato alla guida della squadra. Nella Serie B 2018-2019 il Napoli Basket chiude la regular season al 6º posto del girone D con 36 punti, andando così a disputare i play-off, dove perde in semifinale contro Pallacanestro Palestrina.

Nel giugno del 2019 la società annuncia di aver acquistato il titolo sportivo da Legnano Basket Knights, ottenendo il diritto a partecipare alla Serie A2 2019-2020.
La stagione inizia con 3 sconfitte consecutive, rimediate contro NPC Rieti, Basket Latina e il 20 ottobre 2019 contro Junior Casale, con il conseguente esonero di coach Gianluca Lulli e l'annuncio di coach Stefano "Pino" Sacripanti reduce dall'esperienza alla Virtus Bologna.
Il Napoli conclude la regular season della stagione 2019-2020 in 8ª posizione assicurandosi un posto alla fase ad orologio, che non verrà mai giocata a causa della Pandemia di COVID-19.
Nella stagione 2020-2021 di Serie A2, la società conquista la sua seconda Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro (la prima di Serie A2), battendo in finale l'APU per 80 a 69 e dopo aver eliminato Orzinuovi e Tortona, rispettivamente ai quarti di finale e in semifinale.

Il 27 giugno 2021, al seguito della vittoria in Gara 4 nella finale playoff contro l'A.P.U., la squadra campana riporta la città di Napoli in Serie A a 13 anni dall'ultima partecipazione dell'allora Basket Napoli.

Nonostante un buon inizio di stagione, il 15 marzo 2022 l'allenatore Sacripanti è stato esonerato a seguito di diverse sconfitte e la società ha assunto Maurizio Buscaglia come nuovo allenatore. Il 29 marzo, poi, il Napoli ingaggiò il centro lituano Artūras Gudaitis, che aveva lasciato lo Zenit San Pietroburgo in seguito all'invasione russa dell'Ucraina e il successivo 1° maggio sconfigge al PalaDozza la Fortitudo Bologna, ottenendo la salvezza.

Colori e Simboli

Stemmi

Roster 2022-2023 
Aggiornato al 7 Febbraio 2023.

Staff tecnico 
 Allenatore:      Cesare Pancotto
 Assistenti:      Francesco Cavaliere e Davide Gabriele
 Preparatore fisico: Giacomo Sorrentino
 Assistente preparatore fisico: Antonio Credendino
 Fisioterapista: Fabio Esposito
 Osteopata: Michele Trapani
 Medico sociale: Giovanni D'Alicandro

Cestisti

Allenatori

 Piero Pasini (1999)
 Roberto Carmenati (1999-2001)
 Andrea Mazzon (2002-2003, 2003-2004, 2004-2005)
 Attilio Caja (2004-2005)
 Maurizio Bartocci (2004-2005, 2008, 2011-2012, 2018)
 Piero Bucchi (2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008)
 Gianluca Lulli (2018-2019)
 Stefano Sacripanti (2019-2022)
 Maurizio Buscaglia (2022-2023)
 Cesare Pancotto (2023-attuale)

Cronistoria

Palmarès

Competizioni nazionali 
  Coppa Italia LNP di Serie A2: 1
2020-21;
  Coppa Italia LNP di Serie B: 1
2016-17,

2006

Record

Presenze in campionato
Domenico Morena - 185
Richard Mason Rocca - 148
Mike Penberthy - 146
Michael Andersen - 117
Valerio Spinelli - 113
Alessandro Cittadini - 94
Stefano Rajola - 91
Michel Morandais - 78
Giuseppe Costantino - 75
Ivan Gatto - 73
Gennaro Della Gatta - 72

Punti realizzati
Mike Penberthy - 2385
Richard Mason Rocca - 1594
Michael Andersen - 1321
Michel Morandais - 1026
Ansu Sesay - 1024
Jerome Allen - 1004
Lynn Greer - 905
Gennaro Della Gatta - 842
Óscar Torres - 837
Bennett Davison - 682

Sponsor

Impianto

PalaBarbuto

Inaugurazione e modifiche successive

Il palazzetto fu realizzato e inaugurato nel 2003, con una capienza di  posti, per ospitare le partite del Basket Napoli, a causa del decadimento strutturale del PalArgento, situato di fronte su viale Giochi del Mediterraneo. Nel settembre 2006 la capienza fu aumentata di  posti e furono migliorate le strutture di ospitalità, anche se solo con elementi provvisori, per permettere all'impianto di rispettare gli standard previsti dalla FIBA per ospitare le partite di Eurolega.

Il restyling per le Universiadi del 2019

Nel 2019, in vista della XXX Universiade l'impianto è stato interessato da una profonda opera di restyling: il parquet è stato sostituito, così come l'impianto di illuminazione, gli spogliatoi e i servizi. Sono state migliorate le misure di sicurezza e sono stati effettuati gli interventi necessari per rendere nuovamente agibile la tribuna alta, riportando la capienza del palazzetto a  posti. In ossequio alle prescrizioni della FISU sono stati installati due maxischermi a ledwall, noleggiati appositamente per la manifestazione e rimossi al termine. Due nuovi ledwall, similari a quelli impiegati per le Universiadi, sono stati installati nel settembre successivo, in sostituzione del vecchio tabellone luminoso.

Note

Collegamenti esterni